Edge (englisch für Rand, Kante, Schneide) steht für:
 Edge (Zeitschrift), Videospiele-Magazin
 Microsoft Edge, Webbrowser
 Ford Edge, Automodell von Ford
 Edge Co., Ltd, früherer Name der japanischen Unternehmens livedoor Co. Ltd.
 Edge Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Adobe Edge, Softwarepaket von Adobe Systems
 Edge (Organisation), amerikanische Denkfabrik, Herausgeber des Internetmagazins Edge – The Third Culture 
 Edge (Poker), in der Pokersprache den Vorteil, den ein guter Spieler gegenüber einem schlechteren hat
 Edge Computing, Begriff im IT-Management
 Edge-Gletscher, Gletscher im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Edge Rocks, Felsformation im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Bleeding Edge ist ein 2013 erschienener Roman von Thomas Pynchon

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edge (Arkansas), im Van Buren County – nicht mehr existent
 Edge (Florida), im Hillsborough County
 Edge (Texas), im Brazos County

im NRHP gelistete Objekte:
 Edge Hill Farm, in Georgetown, Kentucky, ID-Nr. 84001983
 Edge House, in Groveland, Florida, ID-Nr. 06000917
 Edge of Cedars Indian Ruin, in Blanding, Utah, ID-Nr. 71000853

Edge ist der Familienname folgender Personen:
 Carey May-Edge (* 1959), irische Marathonläuferin
 David Edge (1932–2003), britischer Wissenschaftssoziologe
 Graeme Edge (1941–2021), britischer Musiker, siehe The Moody Blues
 Kieren Edge (* 1985), südafrikanischer Eishockeyspieler
 Norman Edge  (1934–2018), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Roland Edge (* 1978), englischer Fußballspieler
 Selwyn Edge (1868–1940), britischer Rennfahrer
 Walter Evans Edge (1873–1956), US-amerikanischer Politiker (New Jersey)
 William Edge, 1. Baronet (1880–1948), britischer Politiker der Liberal Party, Unterhausabgeordneter und Juniorminister

Edge ist der Künstlername folgender Personen:
 Adam Copeland (* 1973), kanadischer Wrestler, siehe Edge (Wrestler)
 David Howell Evans (* 1961), Gitarrist der irischen Band U2, siehe The Edge

EDGE steht für:
 EDGE Group, Rüstungskonzern im Staatsbesitz der Vereinigten Arabischen Emirate
 Enhanced Data Rates for GSM Evolution, eine Technik zur Erhöhung der Datenrate in GSM-Mobilfunknetzen
 Explicit Data Graph Execution, ein möglicher Nachfolger der Computerarchitektur RISC, siehe TRIPS-Prozessor
 Flugplatz Eisenach-Kindel, als ICAO-Code des Flugplatzes in Thüringen
 EDGE-Liste (Evolutionarily Distinct and Globally Endangered), Liste markanter und global vom Aussterben bedrohter Arten

Siehe auch:
 The Edge (Begriffsklärung)

Abkürzung